Collegio elettorale di Verrès – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Verrès – collegio elettorale del Regno d'Italia